Минулорічні чемпіонки Чой Джі Хі та Хан На Ле програли у чвертьфіналі парі Лаура Пігоссі / Ван Яфань.

Титул виграли Лара Арруабаррена та Татьяна Марія, здолавши в фіналі Гейлі Картер та Луїзу Стефані, 7–6(9–7), 3–6, [10–7].

Сіяні пари

Сітка

Турнірна сітка

Посилання 

 Сітка 

Korea Open — Doubles
2019 Doubles
2019 у південнокорейському спорті